Sande puede referirse a:

 Sande (Arteijo), aldea española de la parroquia de Monteagudo, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sande (Cartelle), parroquia española del municipio de Cartelle, provincia de Orense, Galicia.
 Sande (Boimorto), lugar español de la parroquia de Sendelle, del municipio de Boimorto, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sande (Frisia), municipio alemán del distrito de Frisia, Baja Sajonia.
 Sande (Lamego), freguesia portuguesa del municipio de Lamego, distrito de Viseu.
 Sande (Marco de Canaveses), antigua freguesia portuguesa del municipio de Marco de Canaveses, distrito de Oporto.
 Sande (Sogn og Fjordane), localidad noruega de la provincia de Sogn og Fjordane, Vestlandet.
 Sande (Vestfold), localidad noruega de la provincia de Vestfold, Østlandet.
 Sande (Vila Verde), antigua freguesia portuguesa del municipio de Vila Verde, distrito de Braga.
 Sande e São Lourenço do Douro, freguesia portuguesa del municipio de Marco de Canaveses, distrito de Oporto.
 Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, freguesia portuguesa del municipio de Vila Verde, distrito de Braga.